Frank Schoeman – ex calciatore sudafricano
 Henri Schoeman – triatleta sudafricano
 Karel Schoeman – scrittore sudafricano
 Roland Mark Schoeman – nuotatore sudafricano